Семён Ильи́ч Михайло́вский (род. 12 марта 1961, Ленинград) — российский искусствовед, историк архитектуры, куратор, академик Российской академии художеств (2017), ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина (с марта 2010). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2019).

Биография 
В 1984 году окончил с отличием Институт имени И. Е. Репина (факультет теории и истории искусств), квалификация «искусствовед»; в 1989 году — аспирантуру кафедры истории и теории архитектуры (факультет архитектуры). Доцент кафедры истории и теории архитектуры.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, Совета по вопросам градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге при
Правительстве Санкт-Петербурга и Президиума Российской академии художеств.

Посол Международного культурного проекта «Русские сезоны» 

Почетный профессор Московского архитектурного института

Профессор Академии художеств Гуанчжоу

Почетный профессор Центральной академии изящных искусств в Пекине

Почетный профессор Римской академии изящных искусств

Председатель Попечительского совета ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Член Общественного совета при Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу.

Действительный член Российской академии художеств.

Член Совета по культуре и искусству при Губернаторе Санкт-Петербурга (2022 год)  

В 2002—2004, 2006—2009 годах — проректор по внешним связям Института имени И. Е. Репина. В 2005 году — советник Фонда Соломона Р. Гуггенхайма (Нью Йорк).

Куратор, сокуратор, организатор выставок российского искусства в Стокгольме (Академия художеств), Венеции (Павильон России на Венецианской биеннале), Тайпее (Тайвань), Майями (в рамках Art Basel Miami Beach), Шанхае, Гуанчжоу (Академия художеств), Равенне (Пинакотека), Болонье (Академия художеств), Риме (Академия художеств), Урбино (Дом Рафаэля), Мадриде (Академия художеств), Сеуле (Дом Литературы).

В 2000 году был сокуратором выставки «Руины Рая» в Павильоне России на Венецианской биеннале (Звезда Золотого Льва за лучшие фотографии).

В 2014 году был комиссаром Павильона России на биеннале в Венеции (выставка «Fair Enough» удостоена Special Mention).

В 2013 году реализовал первую часть проекта «Петербургская академическая школа: от Репина до наших дней» — «Советский неореализм. 1953—1968» (Санкт-Петербург, Москва, Турку), а в 2014 году вторую часть — «После войны. 1945—1956».

С 2015 по 2019 год — Комиссар Павильона России на Венецианской биеннале.

Награды 
 Почётная грамота Министерство юстиции Российской Федерации (2011 год)
 Медаль Анатолия Кони (2013 год)
 Почётная грамота Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского (2013 год)
 Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2014 год)
 Офицер ордена Звезды Италии (2015 год, Италия)
 Honoris Causa Туринской Академии Художеств (2016 год)
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2017 год)
 Почётная грамота Министерства иностранных дел Японии (2018 год)
 Медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка» (2018 год)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (17 июля 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Командор ордена Звезды Италии (2020 год, Италия)
 Премия Правительства Санкт-Петербурга (2020 год)
 Медаль Святого Апостола Иоанна Богослова 1 степени (2020 год)
 Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2021 год)
 Почетная грамота Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2021 год)
 Благодарность Министра культуры РФ (2021 год)
 Медаль Следственного комитета РФ «За содействие» (2021 год)
 Медаль Святого Апостола Петра 1 степени (2021 год)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РАХ
 Публикации на сайте Sobaka.ru
 http://www.theartnewspaper.ru/persons/Semen-Mikhailovskii/
 http://www.artsacademy.ru/
 http://kremlin.ru/structure/councils#institution-7

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Ректоры вузов Санкт-Петербурга
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Действительные члены РАХ
Историки архитектуры
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству